Yukon/NWT Scotties Tournament of Hearts 2011 – mistrzostwa Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich kobiet w curlingu, odbyły się w dniach 27-30 stycznia 2011 w Whitehorse, na lodowisku Whitehorse Curling Club. Zwyciężczyni reprezentowała te dwa terytoria na Scotties Tournament of Hearts 2011.

Turniej 5 zwycięstwami i 1 porażką wygrała Kerry Galusha.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
27 stycznia 2011; 14:00

Sesja 2. 
28 stycznia 2011; 9:30

Sesja 3. 
28 stycznia 2011; 14:30

Sesja 4. 
29 stycznia 2011; 13:00

Sesja 5. 
29 stycznia 2011; 18:00

Sesja 6. 
30 stycznia 2011; 10:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 

2011 w curlingu
2011